Okręty US Navy o nazwie USS „Burlington”:
 USS „Burlington” (PF-51) – fregata typu Tacoma.
 USNS „Burlington” (T-EPF-10) – przyszły szybki okręt transportowy typu Spearhead

Burlington